James Moore House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 James Moore House (Kalifornien), ID-Nr. 78000827
 James Moore House (Washington), ID-Nr. 79002532